Хиршбах:

 Хиршбах (Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Хиршбах (Мюлькрайс) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Хиршбах (Нижняя Австрия) — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.